Хараки:

Топоним 
 Хараки — посёлок на восточном побережье острова Родос, Греция.
 Хараки — посёлок в номе Ираклион, остров Крит, Греция.
 Хараки — посёлок в провинции Исфахан, Иран.

Другое 
 Хараки — одна из основных промысловых рыб Амазонки.